Јохан Адам Андреас од Лихтенштајна (1657 — 1712) је био трећи кнез Лихтенштајна.

Биографија 

Године 1669. добио је посед Шеленберг, а 1712. грофовију Вадуц . Ова два поседа касније ће оформити данашњу кнежевину Лихтенштајн. 

Никада није заузимао неки положај на двору али је понекад обављао различите послове за цара. Био је финансијски експерт и давао је савете у овој области. Такође је био љубитељ уметности. За своју колекцију је куповао дела Рубенса и ван Дајка. Био је познат као један од најдарежљивијих покровитеља уметности свога времена.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1657.
Умрли 1712.
Кнежеви Лихтенштајна